Un échelon est le barreau d'une échelle.
 En mathématiques, un échelon est le nom courant de la fonction de Heaviside.
 En mathématiques, une matrice échelonnée est une forme particulière de matrice utilisée pour résoudre un système d'équations linéaires.
 Echelon est un système mondial d'interception des communications maintenu par plusieurs pays, dont les États-Unis.
 Echelon est un jeu vidéo sorti en 2001 et Echelon II: Wind Warriors, sa suite.
Échelon Records est le nom d'un label fondé en 2020 par le rappeur français Vald.

Autre 
 * En sylviculture on parle de coefficent d'échelonnement pour estimer la densité d'un peuplement.